ETS est un sigle qui peut désigner :
 École de technologie supérieure, une école d'ingénieurs au Québec ;
 ingénieur ETS (où ETS signifie école technique supérieure), un ancien titre académique suisse pour la profession d'ingénieur ;
 , un organisme privé américain organisateur des épreuves TOEFL et TOEIC ;
  (en français, système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne) ;
 , une famille de satellite japonais ;
 établissement de transfusion sanguine, ayant en charge un secteur géographique de l'Établissement français du sang ;
 , qui désigne les normes européennes en matière de télécommunication, établies par l'ETSI ;
 , le périodique dans lequel ont été publiés les conventions et accords conclus sous l'égide du Conseil de l'Europe, ouverts à la signature entre 1949 et 2003 ; on rencontre beaucoup plus rarement la traduction française de l'acronyme,  ; dans le jargon scientifique, on surnomme par exemple «  » la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques du  ;
 évaluation des technologies de la santé, une discipline qui vise à évaluer les médicaments, dispositifs, méthodes et modes d’intervention utilisés pour la prévention, le diagnostic, le traitement de problèmes de santé, ou pour la réadaptation ;
 éducateur technique spécialisé.

Ets est une abréviation qui peut faire référence à :
 Établissements, un terme concernant certaines entreprises ; par exemple, Durand et fils .